Siphonacme är ett släkte av mångfotingar. Siphonacme ingår i familjen Siphonophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Siphonacme